

Турниры 

Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2019 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Победители крупнейших соревнований

Dota 2 

  Team Secret — The Chongqing Major
  Vici Gaming — The Stockholm Major

Counter-Strike: Global Offensive 

  Astralis — Intel Extreme Masters Season XIII – Major, StarLadder Berlin Major 2019

Fortnite 

 Fortnite World Cup 2019: Творческий режим — Fish Fam, Пары — nyhrox и aqua, Соло: Bugha

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки